QX hat folgende Bedeutungen:

 JAC QX, chinesisches Automobil
 Horizon Air, US-amerikanische Fluggesellschaft
 QX (Zeitschrift), LGBT-Zeitschrift in Schweden
 QX (Bau), Wohnungsbautyp aus Großblöcken, in den 1960er Jahren in der DDR eingesetzt

QX